Елена Владимировна Котульская (урожд. Кофанова) (род. ) — российская бегунья на 800 метров.

Основные результаты

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса

Ссылки 
 Профиль IAAF
 Профиль на сайте Всероссийской Федерации лёгкой атлетики

Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты Москвы